Торфу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Торфу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн